Лонгре́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Вильфаньян. Округ коммуны — Конфолан.

Код INSEE коммуны — 16190.

Коммуна расположена приблизительно в 370 км к юго-западу от Парижа, в 70 км юго-западнее Пуатье, в 45 км к северу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 220 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 127 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 76 были экономически активными, 51 — неактивными (показатель активности — 59,8 %, в 1999 году было 58,9 %). Из 76 активных работали 67 человек (36 мужчин и 31 женщина), безработных было 9 (4 мужчины и 5 женщин). Среди 51 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 26 — пенсионерами, 23 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Усадьба Шерконне (XV век). Памятник истории с 1991 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта